Marlbourough kan syfta på:

 Marlborough College – en privat internatskola
 Hertig av Marlborough – brittisk adelstitel

Personer
 John Churchill, 1:e hertig av Marlborough (1650-1722), engelsk militär och politiker

Geografi

Nya Zeeland
 Marlborough (region) – en  administrativ region

Storbritannien
 Marlborough, Wiltshire – en stad i distriktet Wiltshire, England

USA
 Marlborough, Connecticut – en kommun (town) i Hartford County
 Marlborough, Massachusetts – en stad i Middlesex County
 Marlborough, New Hampshire – en kommun (town) i Cheshire County

Se även 
 Marlboro